Die Open Brest Arena Crédit Agricole 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Oktober 2018 in Brest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 180 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 180 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Brest (Finistère)